Приз имени В. М. Боброва — приз вручается команде Континентальной хоккейной лиги (ранее — чемпионата России по хоккею), которая забросила наибольшее количество шайб в ходе сезона. Учитывается сумма шайб, заброшенных в регулярном сезоне и плей-офф. Приз носит имя известного хоккеиста Всеволода Михайловича Боброва. 

Приз учреждён Гостелерадио СССР в 1979 году, позднее он вручался телекомпанией «Первый канал», сейчас — Континентальной хоккейной лигой.

Автором кубка является Владимир Гдальевич Майзель, член Союза художников, руководитель ювелирной студии «Майзель».

Все обладатели приза 
За всю историю вручения приза его обладателем становились 10 команд. Чаще всех приз выигрывал московский ЦСКА (10 раз). Девять раз самой результативной командой сезона в отечественном хоккее был магнитогорский «Металлург», шесть раз — санкт-петербургский СКА, четырежды — московское «Динамо», трижды — тольяттинская «Лада», «Салават Юлаев» и «Ак Барс», дважды — ярославский «Локомотив», по одному разу — рижское «Динамо» и омский «Авангард».

В эпоху КХЛ приз имени Боброва выигрывали пять клубов: СКА (6 раз), «Металлург» Мг (3), «Салават Юлаев» (2), «Ак Барс» и «Авангард» (по 1).

Примечание: в сезоне 2019/20 приз не вручался —  чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы российского хоккея с шайбой
Призы советского хоккея с шайбой
Призы КХЛ